Janata Dal (United) – indyjska partia polityczna, założona w 2003
 Janata Dal (Secular) – indyjska partia polityczna, założona w 1999
 Biju Janata Dal –  indyjska partia polityczna, założona w 1997
 Rashtriya Janata Dal –  indyjska partia polityczna, założona w 1997
 Janata Dal (1988–1999) – indyjska partia polityczna, działająca w latach 1988-1999

Zobacz też 
 Janata – indyjska partia polityczna, działająca w latach 1977-1988